Список тварин Намібії, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи станом на 23 червня 2019 року налічує 204 види ссавців, 676 видів птахів, 53 види плазунів, 51 вид безхвостих, 582 види риб, 229 видів комах і 97 видів інших безхребетних — загалом 1890 видів. З них 1639 мають статус Найменший ризик (LC), 91 — даних недостатньо (DD), 65 — види, близькі до загрозливого стану (NT), 57 — уразливі види (VU), 26 — види під загрозою вимирання (EN), 11 — види на межі зникнення (CR), 1 — вимерлі види (EX).

Список тварин Намібії, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи

Див. також 
 Фауна Намібії
 Список ендемічної фауни Намібії
 Рослини Намібії, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи

Джерела 

  

  

Фауна Намібії
Переліки фауни
Міжнародна Червона книга